Baréty peut faire référence à :

Patronyme 
 Alexandre Baréty (1844-1918), médecin, historien et homme politique français ;
 Léon Baréty (1883-1971), homme politique français, député des Alpes-Maritimes, fils du précédent ;
 Jean-Paul Baréty (1928-2018), homme politique français, député des Alpes-Maritimes et maire de Nice, neveu du précédent.

Autres 
 Loge de Baréty, espace anatomique situé dans le médiastin moyen du thorax humain ;
 Palais Baréty, imposante demeure de Nice.

Homonymie de patronyme